Соревнования по теннису в одиночном разряде среди женщин на летних Олимпийских играх 1900 прошли 6 и 11 июля. Приняли участие шесть спортсменок из четырёх стран.

Призёры

Места

Соревнование

Ссылки 
 Официальный протокол игр 
 Результаты соревнований